El acrónimo NDS tiene varios significados posibles:

 Bajo alemán (en alemán: Niederdeutsche Sprache, código de idioma ISO 639-2: NDS), un idioma regional hablado en el norte de Alemania y noreste de los Países Bajos.
 Nintendo DS, una consola de videojuegos de Nintendo.
 .nds, una extensión de archivos de Nintendo DS
 Novell eDirectory, el servicio de directorio de Novell (anteriormente denominado Novell Directory Services en inglés).
 NDS proveedor de equipamiento de televisión digital.